Le terme Mattawa en Ojibwé, Mattawa signifie « la rencontre des eaux ». Ce terme peut se référer à :

Toponymes

Mattawa, une ville du district de Nipissing située au nord-est de l'Ontario, Canada et au confluent de la rivière Mattawa et de la rivière des Outaouais.
Rivière Mattawa, une rivière de l'Ontario au Canada, qui se jette dans la rivière des Outaouais.
Baie Mattawa, un plan d'eau de la partie Sud-Ouest du réservoir Gouin, dans  La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.

Mattawa (Washington), une ville non incorporée dans le Comté de Grant (Washington), Washington (district de Columbia), États-Unis.

Mattawa (montagne), Province du Nord-Ouest, Sri Lanka. Coordonnénes: 7.4221 N 80.3663 E.